Под таким наименованием существовали две партии:

 Конституционно-демократическая партия (партия народной свободы) — праволиберальная партия, распущена в 1918 г. Более известна под неофициальным наименованием «кадеты».
 Конституционно-демократическая партия — Партия народной свободы — национально-консервативная партия, существовавшая в России в 1990-е гг. и входившая в Фронт национального спасения И. Константинова.